Судаково— село в Бабаєвському районі Вологодської області Росії.
 Судаково— село в Кадуйському районі Вологодської області Росії.